Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1970-1971 a vu la consécration du Grasshopper Zürich.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux derniers sont relégués en Ligue nationale B.

Classement final 

 Grasshopper Zurich et FC Bâle ayant terminé avec le même nombre de points, un match de barrage sera nécessaire pour les départager.
 FC Sion et FC Fribourg ayant terminé avec le même nombre de points, un match de barrage sera nécessaire pour les départager.

Match de barrage 

 *  - après prolongation

Qualifications européennes 
 Grasshopper Zurich : premier tour de la Coupe des clubs champions européens
 FC Bâle : premier tour de la Coupe UEFA
 FC Lugano : premier tour de la Coupe UEFA

 Servette FC : premier tour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes

Match de barrage

Relégations 
 FC Fribourg et AC Bellinzone sont relégués en Ligue nationale B
 FC Saint-Gall et FC Granges sont promus en Ligue nationale A

Liens externes 
 Résultats complets - RSSSF

1970-1971
Championnat Suisse Football 1970-1971 D1
Championnat Suisse Football 1970-1971 D1
Suisse
Suisse